Рясное () — село, Башиловский сельский совет, Близнюковский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6320680505. Население по переписи 2001 г. составляет 11 (4/7 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Рясное находится в 5 км от села Александровка и в 4-х км от села Софиевка.
В селе есть пруд.

История 
 февраль 1921 — дата основания.

Экономика 
 В селе была молочно-товарная ферма.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов. Похоронено 26 воинов.

Экология 
 Вокруг села, на расстоянии 1-2 км проходят несколько аммиакопроводов.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Близнюковского района